

Patronyme 
Epstein est un nom de famille juif ashkénaze porté notamment par :
 Abraham Epstein (1841–1918), érudit rabbinique du  ;
 Anthony Epstein (1921-), microbiologiste anglais ;
 Barbara Epstein, (1928-2006), éditrice et critique américaine ;
 Betty Halff-Epstein (1905-1991), entrepreneure et féministe suisse ;
 Brian Epstein (1934-1967), manager anglais des Beatles ;
 Chakhno Epstein (1883-1945), journaliste soviétique ;
 David Epstein (1937-), mathématicien britannique ;
 Denise Epstein (1929-2013), femme de lettres française et fille aînée de l'écrivaine Irène Némirovsky ;
 
 Élisabeth Epstein, épouse Gille (1937-1996), traductrice, directrice littéraire et écrivaine française, deuxième fille de l'écrivaine Irène Némirovsky et sœur cadette de Denise Epstein ;
 Elisabeth Epstein (1879-1956), peintre russe ;
 Judith Epstein Schlanger (1936-), philosophe et écrivain, franco-israélienne ;
 Esther Epstein (1954-), joueuse d'échecs soviétique puis américaine ;
 Giora Epstein (1938- ), général et pilote militaire israélien, as des as de l'aviation israélienne ;
 , industriel et banquier allemand ;
 Henri (Haim) Epstein (1891-1944), peintre français ;
  (1955-2003), bassiste américain (Tom Petty and the Heartbreakers) ;
 Israel Epstein (1915–2005), journaliste et écrivain polonais naturalisé chinois ;
 Jacob Epstein (1880-1959), sculpteur américain ;
 Jean Epstein (1897-1953), réalisateur de films, essayiste et romancier français ;
 Jeffrey Epstein (1953-2019), milliardaire américain impliqué dans des affaires criminelles concernant la prostitution ;
 Jon Epstein (1928-1990), producteur américain ;
 Joseph Epstein, dit Colonel Gilles (1911-1944), résistant communiste polonais ;
 
 Laurent Epstein (né en 1964), pianiste de jazz ;
 Marie Epstein (1899-1995), actrice, scénariste et réalisatrice franco-polonaise ;
  :
 Nikolaï Epchteïn (1919-2005), joueur puis entraîneur russe de hockey sur glace ;
 Paul Sophus Epstein (1883-1966), physicien mathématicien américain d'origine russe ;
 Philip G. Epstein (1909-1952), scénariste américain ;
 Rob Epstein (1955-), réalisateur américain ;
 Roland Epstein (1922-1997), résistant juif français d'origine polonaise, qui avec Mila Racine fait passer des enfants juifs en Suisse avant d'être arrêté et déporté à Buchenwald, puis à Dora et après les Marches de la mort (Shoah) à Ravensbrück où il est libéré par l'armée rouge;
 Samuel Epstein (1919-2001), géochimiste américain ;
 Simon Epstein (1947-), économiste et historien israélien ;
 Sorella Epstein (1931-1941), fillette lettone tuée pendant les massacres de Liepāja ;
 Steven Epstein (1952-), professeur de sociologie américain ;
 Yehiel Mihel Epstein (1829-1908), rabbin et décisionnaire.

Sciences et techniques

Médecine 
 Le virus d'Epstein-Barr, codécouvert par Michael A. Epstein, est un virus de la famille des Herpesviridae à l'origine de plusieurs maladies, dont la mononucléose infectieuse et le lymphome de Burkitt.

Physique 
 Les équations d'Epstein-Plesset décrivent la diffusion du gaz d'une bulle plongée dans un liquide saturé en gaz dissous.

Culture et société

Cinéma 
 La Nuit d'Epstein est un film germano-suisse-autrichien de Urs Egger, sorti en 2002.

Monument 
 Le palais Epstein est un palais de Vienne (Autriche), construit entre 1868 et 1871 par l'industriel et banquier .

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif